Dluh je předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem,  závazek, který je dlužník povinen vyrovnat.Další významy jsou uvedeny níže:

filmy
 Dluh (film, 1990) – československý dokument z roku 1990 reřiséra Pavla Mertla,
 Dluh (film, 1999), v polském originále Dlug – polský kriminální film z roku 1999 režiséra Krzysztofa Krauzeho,
 Dluh (film, 2003), v angl. originále The Debt – britský thriller z roku 2003 režiséra Jona Jonese,
 Dluh (film, 2011), v angl. originále The Debt – americko-britský thriller z roku 2011, režiséra Johna Maddena, remake izraelského snímku Ha-Hov z roku 2007.